Лев Моисе́евич Гольденбе́рг (11 мая 1921, Лети́чев — 13 апреля 2002, Санкт-Петербург) — советский и российский ученый в области импульсной и цифровой техники, цифровой обработки сигналов, доктор технических наук (1969), профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС), Заслуженный деятель науки РФ (1996).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны — добровольцем пошел на фронт. Закончил войну майором, командиром батальона связи. За проявленное мужество в годы войны был награждён орденами Красной Звезды, Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны II степени (дважды), медалью «За победу над Германией». .

В 1951 г. окончил адъюнктуру Военной академии связи им. С. М. Буденного, защитил кандидатскую диссертацию, вел научную и преподавательскую работу. С 1957 г. , выйдя в запас, работал доцентом кафедры теоретической радиотехники Ленинградского электротехнического института связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС). В 50-х годах, независимо от американских специалистов, начал заниматься цифровой обработкой сигналов (англ. Digital signal processing — DSP). В 1967 г. организовал в ЛЭИС кафедру импульсной и вычислительной техники — одну из первых в СССР и возглавлял её с 1968 по 1991 год. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию, создал свою школу цифровой обработки сигналов, написал и издал 12 монографий, учебников и учебным пособий. С начала 90-х годов руководил кафедрой цифровой обработки сигналов.

Жена — Сакмара Георгиевна Ильенко — советский и российский лингвист, член-корреспондент АПН СССР (1968), профессор кафедры русского языка филологического факультета ГБОУ ВО «Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена».

Избранные труды

Примечания 

Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Кавалеры ордена Богдана Хмельницкого III степени
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красной Звезды